Hunaeus oder Hunäus ist der Familienname folgender Personen:

 Augustinus Hunaeus (1521–1577), belgischer Theologe, Philosoph und Hochschullehrer
 Elisabeth Hunaeus (1893–1973), deutsche Jugendleiterin, Pädagogin und Schulgründerin
 Georg Hunaeus (1802–1882), deutscher Hochschullehrer und Geodät
 Hermann Hunaeus (1812–1893), deutscher Architekt
 Otto Hunäus (1810–1881), auch: Wilhelm Theodor Otto Julius August Hunaeus, Königlich Hannoverscher Bergamtmann zu Clausthal, Kreishauptmann und Abgeordneter
 Wilhelm Hunaeus (1855–1918), deutscher Generalmajor

Hunaeus steht für

 Paul Hunaeus, Celluloid-Waaren-Fabrik Dr. P. Hunaeus, im 19. und 20. Jahrhundert produzierende Zelluloid-Waren-, Fahrradteile-, Puppen- und Spielzeugfabrik